Камбери () – албанская фамилия.

 Известные носители 
 Камбери, Байрам (1899—1949) — албанский антикоммунистический повстанец, командир отряда в Восстании Жапокики.
 Камбери, Флориан (род. 1995) — швейцарский футболист косоварского происхождения.